Amorpha steht für:

 Amorpha (Schmetterlinge), eine Schmetterlingsgattung mit der einzigen Art: Amorpha juglandis
 Amorpha (Pflanzen), eine Pflanzengattung in der Tribus Amorpheae innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae)
 Amorpha (Kupka), ein Gemälde von František Kupka (1912)